Ла Кобра има више значења:

 Ла Кобра (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кобра (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику